Avalanche Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Avalanche Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Avalanche Mountain (Michigan)
 Avalanche Mountain (New York)